Codeluppi – cognome italiano
 Vanni Codeluppi – sociologo italiano